El nombre Artemio Franchi se refiere a:

 Artemio Franchi.
 Estadio Artemio Franchi (Florencia).
 Estadio Artemio Franchi (Siena).
 Memorial Artemio Franchi.
 Copa Artemio Franchi.